Il doppio del torneo di tennis Tijuana Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michael Hill e Scott Humphries che hanno battuto in finale Mitch Sprengelmeyer e Eric Taino 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Bernardo Martínez /  Marco Osorio (semifinali)
 Mitch Sprengelmeyer /  Eric Taino (finale)

 Alejandro Hernández /  Mariano Sánchez (quarti di finale)
 Adam Peterson /  Chris Tontz (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tijuana Challenger 1998